Мели́сса Марса́ла (; 28 июля 1975, США) — американская .

Биография 
Мелисса Марсала родилась 28 июля 1975 года в США в семье итальянского (сицилийского) и китайского происхождения.

Начиная с 1997 года, Мелисса сыграла более чем в 30-ти фильмах и телесериалах. Её наиболее известной работой является роль Анхелики в телесериале «Клиент всегда мёртв».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США